Пекхэм — фамилия:

 Пекхэм, Джордж и Элизабет — американские супруги-учёные.
 Пекхэм, Джордж (род. 1942) — британский звукоинженер.
 Пекхэм, Роуз (1842—1922) — американская художница.

См. также 
 Пэкхэм
 Пехк